Goldau steht für
 eine Ortschaft in der politischen Gemeinde Arth SZ, im Kanton Schwyz, in der Schweiz, siehe Goldau
eine historische Ortschaft im Kreis Rosenberg, Westpreußen, seit 1945: Gałdowo (Iława), Dorf im Powiat Iławski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 ein Naturschutzgebiet Landkreis Kelheim, Bayern.

Goldau ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Goldau (1887–1945), deutscher Landwirt, Gutsbesitzer und Politiker (DNVP, CNBL), MdL Preußen
 Harald Goldau (* 1957), deutscher Fertigungstechniker
 Karl-Heinz Goldau (* 1941), deutscher Fußballspieler
 Sikander Goldau (* 1969), deutscher Regisseur und Drehbuchautor
 Ursula Goldau (* 1950), deutsche Malerin

Siehe auch:
 Bergsturz von Goldau
 Bahnhof Arth-Goldau